— японский топоним и название:

Топонимы 
 Ямато — древнее самоназвание Японского государства.
 Ямато — современный город в японской префектуре Канагава.
 Ямато — историческая провинция Японии, которой сейчас соответствует префектура Нара.
 Ямато — река в Японии на острове Хонсю, протекает в префектурах Нара и Осака.
 Ямато — равнина в Японии, в префектуре Нара

Названия 
 Ямато 691 — метеорит, в котором был найден новый неизвестный минерал вассонит.
 «Ямато» — линкор японского императорского флота.
 линейные корабли типа «Ямато» — тип японского линейного корабля времён Второй мировой войны.
 «Ямато» — исторический фильм, посвящённый линкору «Ямато».
 «Космический линкор Ямато» — аниме, манга и кинофильм о линкоре «Ямато», поднятом со дна моря и переделанном для путешествий в космосе.

Прочее 
 Раса Ямато — общее название основной этнической группы японцев, в отличие от национальных меньшинств, исконно проживавших на территории Японских островов (айны), и появившихся в Японии позже (корейцы и т. д.).
 Период Ямато — период японской истории.
 Ямато — японский национальный стиль, культура.
 Ямато-надэсико — идиоматическое выражение в японском языке.